Campbell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Campbell County (Kentucky)
Campbell County (South Dakota)
Campbell County (Tennessee)
Campbell County (Virginia)
Campbell County (Wyoming)